James Gordon Bennett sr. (1795-1872), Amerikaans uitgever
 James Gordon Bennett jr. (1841-1918), Amerikaans uitgever en zoon van sr.